Сільські новини (газета, Чутове) — газета у смт Чутовому, Полтавська область
 Сільські новини (газета, Валки) — газета у м. Валках, Харківська область
 Сільські новини (газета, Саврань) — газета у смт Саврані, Одеська область
 Сільські новини (газета, Стара Вижівка)
 Сільські новини (газета, Крижопіль) — газета у смт Крижополі, Вінницька область

Див. також 
 Сільське життя
 Сільський вісник
 Сільські обрії